Натуральне число 730
 730 рік до нашої ери
 730 рік нашої ери